Cobbett 

 William Cobbett (1763–1835) ; journaliste et homme politique britannique
 Walter Willson Cobbett (1847–1937).

Homonymie de patronyme